Kassé peut désigner :
 Alioune Kassé, chanteur auteur compositeur interprète sénégalais
 El Hadj Kassé, journaliste sénégalais
 Kalidou Kassé, artiste plasticien sénégalais
 Mamadou Kassé Hann, athlète sénégalais
 le stade Kassé Keïta, un stade de Gao, au Mali.

Voir aussi 
 Casset